Das andere Leben steht für:

 Das andere Leben (1948), österreichischer Spielfilm von Rudolf Steinboeck
 Das andere Leben (1987), deutscher Fernsehfilm von Nicolas Gessner